Kazaleđo ima više značenja:
 Kazaleđo (Đenova)
 Kazaleđo (Pjačenca)